Forssjön (Forssjöarna) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Forssjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (37,4 ha)
Forssjöarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700453-135942), sjö i Åre kommun,  (6,51 ha)
Forssjöarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700483-135876), sjö i Åre kommun,  (11,2 ha)
Forssjön (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (93,4 ha)
Forssjön (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (41,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn